Moonwalk (ball): Pas de ball fet famós pel cantant Michael Jackson, vegeu Motown 25: Yesterday, Today, Forever.
 Moonwalk (llibre): Llibre autobiogràfic escrit per Michael Jackson ().